Sierra Nevada (SAD)
 Sierra Nevada (Španjolska)